Carl Ray Nicks jr. – giocatore di football americano statunitense
 Orlando Carl Nicks – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense